«Thinking of You» —en español, «Pensando en ti»— puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Thinking of You (1999), álbum de Kitarō.
 Thinking of You (2000), álbum de Bogdan Raczynski.

Canciones
 «Thinking of You» (1927), canción compuesta por Harry Ruby y Bert Kalmar.
 «Thinking of You» (2001), canción de Bonnie Pink.
 «Thinking of You» (1988), canción de Earth, Wind & Fire.
 «Thinking of You» (1954), canción de Fats Domino.
 «Thinking of You» (1997), canción de Hanson.
 «Thinking of You» (2008), canción de Katy Perry.
 «Thinking of You» (1998), canción de Lenny Kravitz.
 «Thinking of You» (1989), canción de Sa-Fire.
 «Thinking of You» (1984), canción de Sister Sledge.
 «Thinking of You» (2004), canción de Status Quo.